

Persone 
 Andrew Slack – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e giornalista australiano
 Henry Slack – velocista statunitense
 Pres Slack – cestista statunitense

Altro 
 Slack – software utilizzato per messaggistica istantanea
 Slack – fiume della Francia